Squealer est un mot anglais signifiant « balance, mouchard ». Il peut aussi désigner :
  est un groupe allemand de power metal
 Squealer est le nom d'un groupe français de heavy metal.